Mohammadia est le nom de  :
 Mohammadia, une ville de la wilaya de Mascara, en Algérie, anciennement appelée Perrégaux.
 Mohammadia, une commune de la wilaya d'Alger, anciennement appelée Lavigerie.

Confusion possible avec :
 Mohammédia, une ville de la province du même nom, qui fait partie de la région Casablanca-Settat, au Maroc.
 Mohamedia, une ville du gouvernorat de Ben Arous, en Tunisie.

Voir aussi 
 L'École Mohammadia d'ingénieurs, l'une des grandes écoles d'ingénieurs du Maroc, située à Rabat.